Verano steht für folgende Orte in Italien:
 Verano, italienischer Name von Vöran, Gemeinde in Südtirol
 Verano Brianza, Gemeinde in der Lombardei

Verano steht für:
 Buick Verano, Automodell
 Campo Verano, Friedhof in Rom